Перше Травня () — село, относится к Захарьевскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 57 человек. Почтовый индекс — 66721. Телефонный код — 4860. Занимает площадь 0,41 км². Код КОАТУУ — 5125283205.

Местный совет 
66721, Одесская обл., Захарьевский р-н, с. Новозарицкое.

Ссылки 
 Перше Травня на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Захарьевского района